Kitching ist der Familienname von:

 Harold Kitching (1885–1980), britischer Ruderer
 Ian Kitching (1983 promoviert), britischer Insektenkundler
 James Kitching (1922–2003), südafrikanischer Paläontologe

Sonstiges:
 Kitching Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika